Бальм-бай-Гюнсберг () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн. 

Входит в состав округа Леберн. Население составляет 202 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 2541.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница